Escola Estadual Rui Barbosa (la Roma: Scoala de Stat Rui Barbosa) este o școală publică de stat din orașul Campo Grande fondată în 1970.

Poveste 
În 1970, s-au construit 3 săli pentru cateheză, o lucrare misionară a Salezieni, la cererea părinților care deja lucrau în comunitate. Cursurile de alfabetizare au început în octombrie. În 1971, au fost construite încă 14 săli de clasă, într-un efort comun al comunității. Materialul de construcție a fost donat de societatea Campo Grande legată de Misiunea Saleziană. Au fost realizate promovări cu scopul de a căuta resurse financiare pentru finalizarea lucrării. Întrucât SED demonstrează necesitatea creării și autorizarea gimnaziului parohial Paulo al VI-lea să funcționeze, de la 1 martie 1972, a fost semnat un acord între SED și Asistența Socială Paulo VI, prin care se creează Colegiul de Stat Rui Barbosa. Acest nume a fost ales din cauza morții lui Rui Barbosa .